Miejscowości w Polsce:
 Dobryń Duży
 Dobryń Mały
 Dobryń-Kolonia

 Rezerwat przyrody Dobryń
 Dobryń (gmina)

Miejscowości na Ukrainie:
 Dobryń
 Dobryń’